Пурбу́ев — бурятская фамилия.

Известные носители:
 Пурбуев, Батомунко Пурбуевич (1929—2010) — бурятский писатель, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия.
 Пурбуев, Дашидондок Цыденович (1931—2014) — бурятский чабан, Герой Социалистического Труда (1990).